A-Linie steht für:

 A-Linie (Mode)
 A-Linie (Schach)
 A-Linie (Bodenkunde)

Siehe auch:

 AA-Linie